Fraiman ist der Name von

 Ed Fraiman, britischer Fernsehmacher
 Zohar Fraiman (* 1987), israelische Malerin	
 Joshua Fraiman, Filmschaffender	
 Ricardo Fraiman	
 Daniel Fraiman
 Nerida Fraiman